El término catalán escamot (pelotón o comando) puede referirse a:
 Escamots, organización paramilitar creada por el partido Estat Català y activa durante las décadas de 1920 y 1930.
 Escamots Autònoms d'Alliberament, grupo terrorista catalán creado en 1994.